Гранд Департ () — место старта ежегодной шоссейной многодневой гонки Тур де Франс, одного из трёх Гранд-туров (другие - Джиро д'Италия и Вуэльта Испании.) который проводится ежегодно в июле и длится примерно 23 дня.

Гонка, созданная в 1903 году газетой L'Auto, является самым известным и престижным из Гранд-туром в шосейном велоспорте. Обычно её протяжённость составляет приблизительно 3500 километров, проходя через Францию и соседние страны. Маршрут меняется каждый год, но всегда заканчивается в Париже; с 1975 года он финиширует на Елисейских Полях.

С 1950-х годов старт обычно стал происходить каждый год в разных городах, а с 1970-х годов было принято решение проводить Гранд Департ в городах за пределами Франции как один из способов увеличить международный интерес к соревнованиям и спорту в частности. Право принимать у себя Гранд Департ теперь очень престижно, города подают завки зарание и участвуют в отборе. Было показано, что такой старт увеличивает экономическую активность, а также интерес к велоспорту в районе проведения Гранд Департ.

Принимающие города

Примечания

Ссылки 
  
 

Тур де Франс